Henry Thomas – brytyjski bokser
 Henry Thomas – amerykański aktor
 Henry Thomas Buckle – brytyjski filozof, historyk kultury, socjolog oraz szachista
 Henry Thomas – rugbysta angielski